

Personaggi 
 Marella Caracciolo di Castagneto – nome da nubile di Marella Agnelli
 Renzo Castagneto – pilota automobilistico

Biologia 
 Bosco o coltivazione composta da alberi di castagno

Geografia 
 Castagneto Carducci – comune italiano in provincia di Livorno
 Castagneto Po – comune italiano nella città metropolitana di Torino
 Castagneto – frazione di Cava de' Tirreni (SA).
 Castagneto – frazione di Teramo
 Castagneto – frazione di Travo